Kita est un mot désignant notamment :

Toponyme

Kita, un arrondissement d'Ōsaka.
 Kita, un arrondissement de Nagoya.
 Kita, un arrondissement de Sakai.
 Kita, un arrondissement de Sapporo.
 Kita, un arrondissement de Tōkyō.
 
 Mont Kita, la seconde plus haute montagne du pays.

Cercle de Kita, une collectivité territoriale de la région de Kayes, où se trouvent notamment les communes suivantes :
 Kita.
 Kita-Nord.
 Kita-Ouest.

Personnalités
 Candace Kita, actrice américaine.
 Ikki Kita (1883-1937), intellectuel nationaliste japonais.
 Katarzyna Kita (1984-), athlète polonaise spécialiste de lancer du marteau.
 Kensuke Kita (1976-), guitariste et leader du groupe de rock japonais Asian Kung-fu Generation.
 Morio Kita (1927-2011), nom de plume d'un auteur et essayiste japonais.
 Waldemar Kita (1953-), homme d'affaires franco-polonais, propriétaire de club de foot.
 Yasushi Kita (1978-), footballeur japonais.
 Kita (1974-), ancien batteur du groupe Lordi.
 Kita Genki, peintre japonais du .
 Kita Masanobu (1761-1816), peintre japonais.
 João Leithardt Neto (1958-2015), dit Kita, footballeur brésilien.

Autres 
 Pagne kita, vêtement traditionnel de certaines ethnies de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo.
 Opération Kita, retour au pays de 2 navires japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale.